Parthenay peut désigner :

Toponymie 
 Parthenay, une ville du Poitou.
 l'aire urbaine de Parthenay.
 le canton de Parthenay.
 l'arrondissement de Parthenay.
 le château de Parthenay.
 Parthenay-de-Bretagne, une commune d'Ille-et-Vilaine.

Personnages 
 la Maison de Parthenay, liste des seigneurs de la maison de Lusignan, possédant les titres de Parthenay.

 les seigneurs de Parthenay, du  au .

 Guillaume  de Parthenay (mort en 1039), un des fondateurs de la maison de Parthenay.

 Jean V de Parthenay-l'Archevêque (1512-1566), dit Soubise, chef protestant, ami de l'Amiral de Gaspard II de Coligny, et père de Catherine de Parthenay.

 Catherine de Parthenay, (1554-1631), mère des Rohan, célèbre humaniste protestante, femme de lettres et d'action.